Il Campionato Primavera 1994-1995 è la 33ª edizione del Campionato Primavera. Il detentore del trofeo è la Juventus.

La squadra vincitrice del torneo è stata la  (sconfiggendo nella doppia finale il ); il club romano si è aggiudicato quest'anno il titolo di campione nazionale Primavera per la terza volta nella sua storia.

Prima fase 
 Le prime 4 classificate di ogni girone passano alla seconda fase.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Seconda fase 
 Le vincitrici dei 4 gironi passano alle semifinali.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEMIFINALI || style="background-color:#D0D0D0" align=center|03/10.06.1995|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/13.06.1995

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.06.1995|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.06.1995

Rosa campione d'Italia 
La squadra vincitrice del torneo è stata la  dell'allenatore Domenico Caso, che è stata proclamata Campione d'Italia per la terza volta.

I giocatori erano: Bellè, Birzò, Calicchio, Cristiano, Desideri, Di Bisceglia, Di Nicolantonio, Di Vaio, Federici, Franceschini, Iannuzzi, Lucchini, Mancinelli, Mattia, Napolioni, Nesta, Orfei, Pala, Paniccia, Piccioni, Pietrucci, Roma (capitano), Sogliani, Zaccagnini, Zanini.

Note

Bibliografia

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1994